Mužská čtyřhra I. ČLTK Prague Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020, během úvodního hracího týdne mužské sezóny po pětimesíčním přerušení v důsledku koronavirové pandemie.  

Do deblové soutěže pražského tenisového challengeru konaného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl uruguaysko-ekvádorský pár Ariel Behar a Gonzalo Escobar, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Arthur Rinderknech, který ve finále zdolal českou dvojici Zdeněk Kolář a Lukáš Rosol po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Herbert vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Challenger Tour a pro Rinderknecha to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Robin Haase /  Divij Šaran (čtvrtfinále)
  Andrés Molteni /  Hugo Nys (1. kolo)
  Artem Sitak /  Igor Zelenay (1. kolo)
  André Göransson /  Gonçalo Oliveira (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Prague Open
ATP Challenger Tour 2020
Tenis v Česku v roce 2020